Mužská čtyřhra Australian Open 2018 probíhala ve druhé polovině ledna 2018. Do deblové soutěže melbournského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl druhý světový pár složený z Fina Henriho Kontinena a Australana Johna Peerse, kteří skončili ve druhém kole na raketách moldavsko-jihokorejské dvojice Radu Albot a Čong Hjon.

Vítězem se stal sedmý nasazený rakousko-chorvatský pár Oliver Marach a Mate Pavić, který ve dvousetovém finále zdolal kolumbijské turnajové jedenáctky Juana Sebastiána Cabala s Robertem Farahem. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 2 000 bodů, rozdělili si částku 750 000 australských dolarů a získali čtvrtou společnou trofej. Pro oba se jednalo o premiérový grandslamový titul, když poraženi odešli již z finále Wimbledonu 2017. Marach vybojoval jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Paviće to bylo jedenácté takové turnajové vítězství.

Marach s Pavićem navázali spolupráci na jaře 2017. V Melbourne Parku potvrdili formu, s níž vstoupili do sezóny 2018, když na všech třech lednových akcích udrželi neporazitelnost, čítající 14 zápasů. Na grandslam přijížděli s tituly z dauhaského Qatar ExxonMobil Open 2018 a aucklandského ASB Classic 2018.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Henri Kontinen /  John Peers (2. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (vítězové)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (1. kolo)
  Feliciano López /  Marc López (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (3. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finále)
  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (1. kolo)  Santiago González /  Julio Peralta (1. kolo)  Ivan Dodig /  Fernando Verdasco (1. kolo)  Marcin Matkowski /  Ajsám Kúreší (2. kolo)  Rajeev Ram /  Diviž Šaran (3. kolo)''

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2018